98-я авиационная бригада () — авиационная бригада в составе ВВС и ПВО Сербии.

Формирование 
Образована впервые в 1949 году как 198-й истребительный авиационный полк ().

Была воссоздана в ходе реорганизации сербской армии в 2006 году как 98-я авиабаза. В её состав вошли подразделения ВВС и ПВО, базировавшиеся на аэродромах Ладжевци и Ниш, в том числе 161-я база ВВС, 285-я база ВВС, 98-й ударно-бомбардировочный полк, 119-й вертолётный полк, отделение . 98-я авиабригада базируется на аэродромах Ладжевци (близ Кралево) и Ниш.

Бригада предназначена для контроля и защиты воздушного пространства, огневой поддержки подразделений сухопутных войск, транспортировки по воздуху, воздушной разведки и подготовки кадетов. Бригадой командует полковник Александр Бьелич. День бригады отмечается 28 ноября — день формирования 198-го штурмового полка в 1949 году.

Структура 
 Штаб
   ()
  714-я противотанковая вертолётная эскадрилья «Тени» ()
  119-я смешанная вертолётная эскадрилья «Драконы» ()
   ()
 98-й артиллерийско-ракетный дивизион ПВО
 161-й батальон обеспечения аэродрома
 98-й батальон обеспечения аэродрома
 98-й воздушно-технический батальон

Вооружение 

На вооружении бригады стоят штурмовики Ј-22 «Орао», транспортные самолёты Ан-2ТД, вертолёты Aérospatiale Gazelle модификаций ХТ 40, ХН 42М, 45М и 47, ХО 42 и 45, вертолёты Ми-8, зенитные орудия Bofors 40mm L 70 и ПЗРК «Игла».

Примечания

Ссылки 
 98. vazduhoplovna brigada 

Военно-воздушные силы Сербии
Бригады Югославии
Бригады Сербии
Воинские части и формирования, созданные в 1949 году